French Open-mesterskabet i damesingle 2015 var den 108. damesingleturnering ved French Open i tennis. Mesterskabet blev vundet af Serena Williams fra USA, som i finalen besejrede Lucie Šafářová fra Tjekkiet med 6-3, 6-7, 6-2.

Det var Serena Williams' tredje damesingletitel ved French Open – de to første blev vundet i 2002 og 2013. Det var endvidere hendes 20. grand slam-titel i damesingle gennem tiden og den tredje i træk, idet hun også have vundet de to foregående turneringer: US Open 2014 og Australian Open 2015, og hvis man medregner hende double-titler, kom hun dermed op på i alt 35 grand slam-titler i karrieren.

Det var første gang i karrieren, at Lucie Šafářová havde kvalificeret sig til en grand slam-finale i damesingle.

Hovedturnering

Spillere 
Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere. Heraf havde 108 spillere kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering seks uger før turneringens start, tolv spillere havde spillet sig gennem kvalifikationen (Q), mens otte spillere havde modtaget et wildcard (WC).

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Se også 
 French Open-mesterskabet i herresingle 2015
 French Open-mesterskabet i herredouble 2015
 French Open-mesterskabet i damedouble 2015
 French Open-mesterskabet i mixed double 2015

Kilder / eksterne henvisninger 
 French Open   

Damesingle 2015
2015